Sezon (2009/2010) jest 46. sezonem o mistrzostwo Tanzanii. Tytułu nie obroniła drużyna Young Africans Dar es Salaam. Nowym mistrzem Tanzanii został zespół Simba SC Dar es Salaam. Tytuł króla strzelców zdobył Musa Hassan Mgosi, który w barwach klubu Simba SC Dar es Salaam strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Bibliografia 
  [dostęp: 30-05-2010]

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Tanzanii
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2009 w Afryce
2010 w Afryce